Кубок независимости Армении по футболу 1994 года — 3-й розыгрыш национального Кубка среди 16 клубов Высшей и Первой лиги.

Турнир начался 27 марта и завершился 26 мая 1994 года. В единственном матче 1/16 финала «Наирит» (Ереван) — «Лори» (Ванадзор) было зафиксировано техническое поражение гостей. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Арарат» (Ереван) стартовал в розыгрыше с 1/4 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/8 финала победители определялись по результату одного матча. Единственный матч 1/16 финала должен был пройти 27 марта 1994 года.

1/8 финала 
Матчи прошли 2 и 3 апреля 1994 года.

1/4 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и в 1/2 финала победители определялись по сумме двух матчей. Первые матчи прошли 1 апреля 1994 года.

Ответные матчи прошли 5 апреля 1994 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 10 апреля 1994 года.

Ответные матчи прошли 1 мая 1994 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 1994
 Первая лига Армении по футболу 1994

Ссылки 
 Статистика на klisf.info 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на foot.dk  

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 1994 году
Спорт в Армении в 1994 году